

Patronymie

 Edgar Theißen (1890–1968) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Gerd Theissen (1943-), bibliste protestant allemand.
 Mario Theissen (1952- ) est un ingénieur allemand dans le monde de la Formule 1.
 Rudi Theissen (1926-2010) est un coureur cycliste allemand.

Toponyme 
 Theißen est un quartier de la ville allemande de Zeitz (Saxe-Anhalt).

Patronyme allemand